Isdhoo (Gaafu Dhaalu-atol), een eiland van het Gaafu Dhaalu-atol, Maldiven 
 Isdhoo (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven